John Lee Williamson (1951-1996) – cestista statunitense
 John Nathan Williamson (1986) – cestista statunitense
 John Robert Williamson (1945) – cantante australiano
 John Williamson (1937-2021) – economista britannico